Rz — диграф, поширений у польській та кашубській мовах. Вимовляється як звук ж або як ш.

Див. також 
 Ż

Посилання 
 Читаємо двознаки Dwuznaki w języku polskim 
 Pisownia rz i ż . 
 Połączenie liter rz piszemy . 
 Skrótowce typu GOPR, KOR w przypadkach zależnych (…) 
 10. Zasady użycia znaków ż, rz . 

Польська мова